Ospedale della Misericordia – a Grosseto
 Ospedale della Misericordia – a Montevarchi
 Ospedale della Misericordia – a San Secondo Parmense
 Chiesa della Misericordia – Ospedale storico di Vicenza